Jens Stryger Larsen (Sakskøbing, 21 februari 1991) is een Deens voetballer die doorgaans als rechtsback speelt. Hij tekende in augustus 2017 een contract tot medio 2021 bij Udinese, dat hem overnam van Austria Wien.

Clubcarrière
In november 2009 maakte Stryger Larsen zijn debuut in de hoofdmacht van Brøndby IF in de wedstrijd tegen FC Nordsjaelland. Hij kwam als wissel in het veld voor Jan Kristiansen. Al snel wist hij zichzelf in de basis te voetballen en hield daarmee Alexander Farnerud op de bank. In juli 2013 verliet hij de club en tekende hij bij FC Nordsjaelland. Na een jaar verliet hij die club alweer en maakte hij de overstap naar het buitenland. Hij tekende een contract bij Austria Wien.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
Stryger Larsen werd in augustus 2013 voor het eerst opgeroepen voor het Deens voetbalelftal door bondscoach Morten Olsen. Hij kwam echter niet in actie in de wedstrijd tegen Polen. Hij ontving pas een nieuwe uitnodiging voor het nationale elftal van de nieuwe bondscoach Åge Hareide. In de oefenwedstrijd tegen Liechtenstein op 31 augustus 2016 maakte hij na 65 minuten zijn debuut als wissel voor Riza Durmisi en maakte in de 84ste minuut van de wedstrijd gelijk zijn eerste doelpunt voor Denemarken.

Externe link
 Profiel op Transfermarkt.nl
  Statistieken van Jens Stryger Larsen op danskfodbold.com

Deens voetballer